Штайнхаген:

 Штайнхаген (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, район Гюстров.
 Штайнхаген (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, район Северная Передняя Померания.
 Штайнхаген (Вестфалия) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, район района Гютерсло.